Toponímia: Bot (Terra Alta), municipi català de la comarca de la Terra Alta
 Tecnologia: 
 Bot, abreviatura de robot, dispositiu dissenyat per a efectuar automàticament certes tasques 
 Bot (embarcació), embarcació, propulsada amb rem o motor 
 Bot (recipient), recipient de cuir per contenir líquids, especialment vi 
 Bot (Internet), programa informàtic que efectua automàticament tasques repetitives a través d'Internet
 Música:
 Bot aranès, instrument de vent de la Vall d'Aran
 Bot o sac de gemecs, instrument aeròfon que consta d'un sac que s'infla amb el bufador
 Zoologia: Bot (peix), peix de la família dels mòlids, de nom científic Mola mola